Иванчиков — русская фамилия; имеет женскую форму Иванчикова. Известные носители:
 Иванчиков, Владимир Дмитриевич (1926—1970) — горнорабочий очистного забоя шахтоуправления № 21-134 треста «Краснодонуголь», Луганская область, Герой Социалистического Труда.
 Иванчиков, Сергей Кузьмич (1912—1993) — лейтенант, Герой Советского Союза.

 Иванчикова, Екатерина Леонидовна (род. 1987) — белорусская певица, вокалистка и автор песен группы IOWA.

См. также 
 Иванчиково